Долготерпение — большое терпение.
 Долготерпение — добродетель, один из девяти плодов Святого Духа.